Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983 se dispute à Berlin du 16 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Kathleen Horvath, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jo Durie et Anne Hobbs.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Trois têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Allemagne
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1983
Allemagne
Compétition de tennis à Berlin
Sport en Allemagne en 1983
Tennis en mai 1983